Го́пкінсон () — патронімічне прізвище англійського та валлійського походження, бере початок від імені Hobb, зменшувальної форми особового імені Роберт з використанням суфіксів: зменшувального -kin та патронімічного -son.

Відомі носії:
  (; 1849—1898) — англійський фізик та інженер-електрик.
 Едді Гопкінсон (; 1935—2004) — англійський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Нало Гопкінсон (; 1960) — канадська письменниця у жанрі фентезі.
  (; 1737—1791) — американський політик.

Див. також 
 Гопкінс (прізвище)

Примітки 

Патронімічні прізвища